Portoalegrensi – abitanti di Porto Alegre do Norte
Portoalegrensi – abitanti di Porto Alegre do Tocantins
Portoalegrensi – abitanti di Porto Alegre